Петровка, 38:
 Петровка, 38 — здание Главного управления МВД России по городу Москве.
 «Петровка, 38» — программа на телеканале «ТВ Центр».
 «Петровка, 38» — еженедельная газета.
 «Петровка, 38» — роман Юлиана Семёнова.
 «Петровка, 38» — советский детективный художественный фильм по одноимённому роману Юлиана Семёнова.
 «Петровка, 38 — Смена» — российский футбольный клуб.